Mužská čtyřhra Estoril Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže estorilského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-novozélandský pár Ryan Harrison a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Harrison se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Venuse se stal jihoafrický deblista Raven Klaasen, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Australanů Alexe de Minaura a Lleytona Hewitta.

Vítězem se stal britský nenasazený pár Kyle Edmund a Cameron Norrie, který ve finále zdolal nizozemsko-novozélandskou dvojici Wesley Koolhof a Artem Sitak po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour získali první trofej. Jednalo se o jejich premiérový turnaj, do něhož nastoupili společně. Edmund v předchozí kariéře nepostoupil do žádného deblového finále na túře ATP, challengerech či turnajích Futures, organizovaných Mezinárodní tenisovou federací a na ATP Tour odehrál pouze jeden zápas čtyřhry. Norrie figuroval až na 617. místě žebříčku ATP ve čtyřhře a jednalo se o jeho první zápasy v této úrovni tenisu.

Nasazení párů 
  John Peers /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Marc López /  David Marrero (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2018
ATP World Tour 2018